Телеф () — древнегреческое имя.
 Телеф — трагедия древнегреческого драматурга Эсхила.
 (5264) Телеф — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

Известные носители 
 Телеф — мифологический герой.
 Телеф — индо-греческий царь, правивший в I веке до н. э.